Belgische personen:
Colijn Caillieu

Nederlandse personen:
Pieter Colijn (16e eeuw), Amsterdams burgemeester
Hendrikus Colijn (1869–1944), militair, topfunctionaris en politicus (ARP, minister-president)
Anton Colijn (1894–1945), amateurbergbeklimmer (zoon van Hendrikus)
Pieter Arie Colijn, politicus (ARP, burgemeester van Alphen aan den Rijn)
Helen Colijn (1921), schrijfster
Ko Colijn (1951), journalist, politicoloog en hoogleraar.